Umsturz steht für:
 Revolution, tiefgreifender, schneller Wandel eines Systems, insbesondere Beseitigung eines politischen Systems durch das Volk
 Putsch (Staatsstreich), Sturz der bisherigen Regierung durch eine politische und/oder militärische Gruppe

Siehe auch:
 Aufstand (Aufruhr, Umsturzversuch)
 Revolte (kleinerer Aufstand)